Gregoire steht für:

 Gregoire (Schimpanse) (um 1942–2008), kongolesischer Schimpanse
 Grégoire (Sänger) (* 1979), französischer Popsänger und -komponist
 Grégoire (Vorname), männlicher Vorname

Unternehmen:
 Automobiles Grégoire, französischer Automobilhersteller (1903–1924)
 Grégoire (Automarke), französische Automarke (1945–1972)

Grégoire oder Gregoire ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Grégoire (1865–1949), deutscher Jurist und Reichstagsabgeordneter
 Christine Gregoire (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Christophe Grégoire (* 1980), belgischer Fußballspieler
 David Grégoire (* 1990), kanadischer Biathlet
 Henri Grégoire (auch genannt Abbé Grégoire; 1750–1831), französischer Bischof und Politiker
 Henri Grégoire (Byzantinist) (1881–1964), belgischer Historiker
 Jean-Albert Grégoire (1899–1992), französischer Ingenieur und Autokonstrukteur
 Johann Grégoire (* 1972), französischer Freestyle-Skier
 Oscar Grégoire (1877–1947), belgischer Wasserballer und Schwimmer
 Paul Grégoire (1911–1993), kanadischer Erzbischof von Montréal
 Pépé Grégoire (* 1950), niederländischer Bildhauer
 Pierre Grégoire (1907–1991), luxemburgischer Politiker und Schriftsteller
 Richard Grégoire (* 1944), kanadischer Komponist
 Rémi Grégoire Jacques (* 1991), kanadischer Biathlet
 Robert Grégoire (1903–1933), belgischer Motorradrennfahrer 
 Romain Grégoire (* 2003), französischer Radrennfahrer
 Sophie Grégoire (* 1975), kanadische Fernsehmoderatorin
 Stéphan Grégoire (* 1969), französischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Stéphane Grégoire (* 1968), französischer Fußballspieler und -trainer